Châteaufort (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Châteaufort (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże